Man on a Mission () — тридцать седьмой в общем и шестой с альбома For Unlawful Carnal Knowledge сингл хард-рок группы Van Halen, выпущенный в феврале 1992 года на лейбле Warner Bros..

О сингле 
Добился 21 строчки в хит-параде Hot Mainstream Rock Tracks.

Выпускается в стандартном футляре для драгоценностей только с задней вставкой, черным лотком для дисков.

Список композиций 
CD сингл США

Участники записи 
 Алекс Ван Хален — ударные
 Эдди Ван Хален — электрогитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Сэмми Хагар — вокал

Ссылки 
 

Песни Van Halen